Робин Ганзл (; ) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2015 года.

Клубная карьера 
Робин Ганзл начал свою карьеру в родном клубе «Слован» из Усти-над-Лабем. С 2003 года выступал за юниорские команды, в сезоне 2008/09 дебютировал за основную команду в первой чешской лиге. В 2009 и 2011 годах Ганзл помог клубу выиграть чемпионат первой лиги, но каждый раз команда не могла пробиться в Экстралигу, уступав соперникам в переходных матчах.

Начиная с сезона 2011/12 играл за «Литвинов» в Экстралиге. В его составе Ганзл стал чемпионом Чехии 2015 года. Летом 2017 года он перешёл в клуб КХЛ «Нефтехимик».

Сразу после окончания сезона 2017/18 было объявлено о переходе Ганзла в московский «Спартак». 30 апреля 2021 года в связи с истечением контракта покинул «Спартак».

20 июня 2021 года перешёл в «Тимро», выступающий в шведской хоккейной лиге.

Карьера в сборных 
В сезоне 2016/17 впервые сыграл за сборную Чехии. Был участником чемпионата мира 2017 года. Всего за сборную провёл 53 игры, набрал 19 очков (10 шайб и 9 передач).

Достижения 
 Победитель Экстралиги: 2014/15
 Лучший бомбардир (15 очков) и ассистент (10 передач) плей-офф Экстралиги: 2015

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
Его младший брат Мартин Ганзл (род. 25.12.1993 г.) хоккеист, играет за «Ческе Будеёвице» в чешской Экстралиге.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Профиль на официальном сайте ХК «Спартак»
 Профиль на официальном сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Тимро»